David Hawkins (filosoof) (1913-2002), Amerikaanse filosoof
 David Hawkins (psychiater) (1927-2012), Amerikaanse psychiater
 David Hawkins (kunstschilder) (1931), kunstschilder
 David Hawkins (zwemmer) (1933), Australische zwemmer
 David Hawkins (militair) (1937-2019), Britse militair
 David Hawkins (bisschop) (1953), Britse bisschop
 David Hawkins (basketballer) (1982), Amerikaanse basketballer